Evansville (Alasca)
Evansville (Illinois)
Evansville (Indiana)
Evansville (Minnesota)
Evansville (Wisconsin)
Evansville (Wyoming)

Desambiguações de topônimos